Amerikai Egyesült Államok
 Bailey (Colorado)
 Bailey (Észak-Karolina)
 Bailey (Minnesota)
 Bailey (Mississippi)
 Bailey (Missouri)
 Bailey (Oklahoma)
 Bailey (Texas)